La Coppa delle Alpi 1967 è stata la settima edizione del torneo a cui hanno partecipato le squadre dei campionati italiano, svizzero e (per la prima volta) tedesco occidentale.

A vincere la coppa fu l'Eintracht Francoforte, che ottenne il primo posto in classifica con 4 vittorie ed 1 pareggio.

Risultati e classifica

Collegamenti esterni
 Erik Garin. Cup of the Alps 1967. Rsssf.com, 19 settembre 2000.

Calcio nel 1967
Coppa delle Alpi